Anémona-dos-bosques pode referir-se à:

 Anemone trifolia, ranunculácea geófita do Noroeste português. 
 Anemone trifolia subsp. albida, flor geófita do Noroeste português. 
 Anemone nemorosa, ranunculácea geófita.